Il doppio del BGL Luxembourg Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo e hanno perso in finale contro Timea Bacsinszky e Tathiana Garbin 6–4, 6–4

Teste di serie

 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (finale)
 Timea Bacsinszky /  Tathiana Garbin (campionesse)

 Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (primo turno) 
 Lucie Hradecká /  Renata Voráčová (semifinali)

Tabellone

Note 
 

BGL Luxembourg Open 2010